Ford Landau (Australia) – samochód sportowy produkowany na rynek australijski w latach 1973–1976.
 Ford Landau (Brazylia) – samochód osobowy produkowany na rynek brazylijski w latach 1971–1983.